Denis Maratovitch Abdoulline - en russe :  (Denis Maratovič Abdullin) et en anglais :  - (né le  à Magnitogorsk en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute avec l'équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk dans la Pervaïa liga. Trois ans plus tard, il joue ses premiers matchs dans la Superliga avec le Molot Prikamie Perm. Il remporte la Coupe continentale 2006 avec le Lada Togliatti.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Russie au niveau international. En , il est appelé pour participer à Coupe de Polésie, manche de l'Euro Ice Hockey Challenge avec la Russie B. Le , pour sa première partie avec cette sélection, il marque son premier but lors d'une victoire 5-0 face au Danemark.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
| rowspan=3|2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 24|| 20|| 8|| 28|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Molot Prikamie Perm 2|| Pervaïa liga || 2|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Molot Prikamie Perm || Superliga|| 23|| 2|| 1|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2005-2006||Traktor Tcheliabinsk || Vyschaïa liga || 9|| 5|| 7|| 12|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 27|| 2|| 2|| 4|| 36|| 7|| 2|| 0|| 2|| 27
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 8|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Lada Togliatti|| Superliga|| 44|| 10|| 9|| 19|| 48|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 4|| 4|| 2|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HK MVD|| KHL|| 22|| 2|| 1|| 3|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HK MVD|| KHL|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk|| KHL|| 19|| 1|| 6|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 30|| 2|| 6|| 8|| 18|| 11|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2011-2012|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL|| 51|| 12|| 9|| 21|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 24|| 4|| 3|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Traktor Tcheliabinsk || KHL|| 25|| 1|| 4|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| THK Tver || VHL || 29|| 9|| 6|| 15|| 73|| 18|| 7|| 4|| 11|| 18
|-
| rowspan=2|2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 38||7 || 5||12 ||32 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| THK Tver || VHL || 5|| 1||1 ||2 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2016-2017 || HK Vitiaz || KHL || 10 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || -|| -|| -|| -
|-
| THK Tver || VHL || 13 || 2 || 0 || 2 || 20 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Magnitogorsk
Naissance le 1er janvier 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK MVD
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Tver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz